Ульрих I фон Цилли (, ; ок. 1331 — 26 июля 1368) — 2-й граф Цельский (1359—1368), штирийский дворянин и кондотьер, который был главой дома Целе с 1359 по 1368 год вместе со своим младшим братом Германом I. Во время его правления дом Целе стал одним из самых могущественных дворянских домов на территории современной Словении, и заложил основу для его экспансии в соседнюю Славонию и Хорватию в следующем поколении.

Жизнь и достижения 
О ранней жизни Ульриха известно очень мало. Он был старшим сыном Фридриха, 1-го графа Целе (1341—1359), и его жены Димут фон Вальзе. Фридрих унаследовал замок Целе и окружающие его поместья через свою мать Екатерину, дочь последнего каринтийского графа Хойнбурга (Vovbre, в словенском языке) и Агнесу Баденскую, неудачную претендентку на наследство Бабенбергов.

Графы Целе были обязаны своим успехом преданности Габсбургам. Как и его отец до него, Ульрих служил ландешауптманом (губернатором) Габсбургского герцогства Краина с 1362 года.

Граф Ульрих Цельский служил кондотьером, военным командиром, предоставляющим свои услуги более могущественным феодалам. Благодаря своим заслугам он установил особенно прочные связи с Люксембургскими правителями Богемии и Германии, а также с венгерской ветвью Анжуйской династии. В 1354 году Ульрих принял участие в экспедиции императора Священной Римской империи Карла IV Люксембургского в Италию. В 1354—1355 годах он сражался на стороне венгерского короля Людовика Великого против венецианцев в Далмации. В 1359—1365 годах Ульрих Цельский принимал участие в военных кампаниях Людовика Великого в Сербии, Болгарии и Южной Италии.

Связь с венгерским и польским королем Людовиком Великим оказалась плодотворной. Младший брат Ульриха Герман женился на Екатерине Боснийской, невестке короля Людовика Великого, а сын Ульриха Вильгельм женился на принцессе Анне польской, дочери Казимира III Великого, последнего короля Польши из династии Пястов. Эти браки возвели графов Целе в круг центральноевропейской королевской семьи. В то же время это соглашение было удобно для Людовика Великого, который сменил Казимира на посту короля Польши: дочь Казимира, которая в противном случае могла бы претендовать на трон для своих детей, была выдана замуж за верного младшего союзника Людовика далеко от Польши, тем самым нейтрализовав потенциальный вызов его легитимности в проблематичном преемстве.

Брак и дети 
Ульрих Цельский был женат на Аделаиде Ортенбургской (? — 17 августа 1391), дочери могущественного каринтийского графа Отто фон Ортенбурга (? — 1374). Этот брак укрепил союз между двумя правящими домами. Только один сын, Вильгельм (ок. 1361—1392), дожил до зрелого возраста от этого союза. Он женился в 1380 году на принцессе Анне Польской (1366—1425), и у него была одна дочь, Анна Цельская (ок. 1381—1416), которая в 1402 году стала польской королевой-консортом и второй супругой Владислава II Ягелло, первого короля Польши из династии Ягеллонов.

Генеалогия

Предки

Примечания 

Графы Цельские
Графы